

Mitologia 
 Antifo – personaggio della mitologia greca, figlio di Ecuba e di Priamo. Ucciso da Agamennone insieme al fratellastro Iso
 Antifo – personaggio della mitologia greca, figlio di Tessalo e discendente di Eracle
 Antifo – personaggio della mitologia greca, figlio di Talemene, combatté nella guerra di Troia con il fratello Mestle
 Antifo – personaggio della mitologia greca, compagno di Ulisse nella guerra di Troia. Fu poi divorato da Polifemo
 Antifo – personaggio della mitologia greca, figlio di Mirmidone e di Pisidice e fratello di Attore quest'ultimo re della Ftia
 Antifo – personaggio della mitologia greca, figlio di Eracle e Laote a sua volta figlia di Tespio
 Antifo – personaggio della mitologia greca, un vecchio amico della famiglia di Ulisse
 Antifo – personaggio della mitologia greca, un difensore di Tebe nella guerra dei Sette ucciso da Anfiarao ed Apollo

Note